Президентские выборы в Грузии () прошли 5 ноября 1995 года. В результате победу одержал Эдуард Шеварднадзе, представитель партии «Союз граждан Грузии», набравший 74,94% голосов от общего числа бюллетеней, явка составила 68,29%. Зарегистрированными избирателями для участия в президентских выборах были около 68% населения страны.

Кандидаты

Избирательная система 
Согласно Конституции Грузии 1995 года в стране была введена должность президента (в 1992—1995 годах главой государства был председатель Парламента), с возможностью одного переизбрания (при Звиаде Гамсахурдии такого ограничения не существовало), право голоса имел каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста ко дню выборов. Не имели избирательного права лица, лишённые рассудка и осуждённые судом. Голосование не являлось обязательным.

Выдвигаться в президенты мог любой гражданин Грузии, родившийся на территории страны, проживающий в государстве не менее 15 лет. Право выдвижения кандидатов принадлежало иннициативным группам и политическим партиям. Каждая кандидатура должна была быть поддержана подписями 50 000 зарегистрированных избирателей, возраст претендента должен был быть не менее 35 лет. Избирательный залог отсутствовал.

Предвыборные события

Покушение на Шеварднадзе 
29 августа 1995 года в 18:40 по UTC+4:00 на стонке автомобилей Парламента Грузии взорвался один из автомобилей, в это время президент страны отъезджал в Дворец молодёжи на церемонию подписания новой конституции Грузии. В результате взрыва машина загорелась и Шеварднадзе успел выйти из машины, до того как она взорвалась. 30 августа были задержаны 10 человек, подозреваемые в совершении теракта. 3 ноября глава МВД объявил о том, что организатором покушения был бывший шеф Службы госбезопасности Грузии генерал-лейтенант Игорь Георгадзе.

Кампания Джумбера Патиашвили 
Джумбер Патиашвили считался наиболее серьёзным конкурентом для действующей власти среди 5 оппонентов Эдуарда Шеварнадзе, им была развёрнута крупная агитационная кампания, в которой президента обвиняли в развале экономики и провоцировании гражданской войны в Грузии. В обществе вызвали потрясение кадры, показанные сторонниками кандидата, на которых министр внутренних дел Шота Квирая на глазах у Шеварнадзе расстреливает пятерых «мхедрионовцев» (члены военизированной националистической организации, существовавшей в 1989—1995 годах), однако на итоги голосования это не повлияло.

Результаты 
Победителем выборов стал Эдуард Шеварднадзе, набравший 74,94% (по другим данным, 72,9%) голосов избирателей от общего числа бюллетеней и 77,0% от числа действительных бюллетеней.

Примечания

Литература 
 

Президентские выборы в Грузии
Выборы 1995 года
Ноябрь 1995 года
События 5 ноября
1995 год в Грузии